Fernando Pereira
 Fernando Pereira (sportowiec)